Атала́нта может означать:
 Аталанта — персонаж древнегреческой мифологии.
 Аталанта (сестра Пердикки) — македонская аристократка, жившая в IV веке до н. э.
  — древний город.
 Аталанта (муниципалитет) — муниципалитет в штате Санта-Катарина в Бразилии.
 Аталанта (фильм) — французский художественный фильм.
 Аталанта (футбольный клуб) — итальянский футбольный клуб.
  — операция военно-морских сил стран Евросоюза у побережья Сомали.
 (36) Аталанта — астероид в Солнечной системе.

См. также 
 Аталанди (значения)